La Chanson du souvenir, film franco-allemand de Douglas Sirk et Serge de Poligny, sorti en 1937, version alternative en français de Das Hofkonzert
 La Chanson du souvenir, film américain de Charles Vidor, sorti en 1945